Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie
 Grand Contournement Ouest, de westelijke omleidingsweg rond Straatsburg in Frankrijk, gekend als de A355
 Grande ceinture Ouest, onderdeel van de Grande ceinture van Parijs
 Grupo Catalana Occidente, een Spaanse verzekeringsmaatschappij waar Atradius deel van uitmaakt
 GCO, een verouderde IOC-landcode voor Ghana
 GCO, notering van de Amerikaanse schoenengroothandel Genesco op de New York Stock Exchange

Zie ook
 GCOS

Wikipedia:Doorverwijspagina